Ovo je članak o majci prvog astečkog cara. Za njezinu potomkinju, pogledajte Atotoztli II.
Atotoztli I. [Atoˈtostɬi] bila je princeza grada Culhuacána u Meksiku.

Bila je kći kralja Coxcoxtlija od Culhuacána i njegove žene (supruge ili konkubine) te sestra kralja Huehuea Acamapichtlija od Culhuacána.

Udala se za čovjeka zvanog Opochtli Iztahuatzin. Njihov je sin bio kralj Tenochtitlána, car Asteka Acamapichtli.

Bila je predak mnogih careva.

Obiteljsko stablo

Izvori 

Culhua
Povijest Meksika
Životopisi, Meksiko
Princeze